XVII чемпионат Азии по лёгкой атлетике — легкоатлетическое соревнование, проходившее в иорданской столице — городе Амман с 25 по 29 июля 2007 года. В нём приняли участие спортсмены из 34 стран Азии. На турнире было разыграно 44 комплекта наград.

Участники

Призёры

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Сайт ААА (Asian Athletics Association)

2007
2007 год в лёгкой атлетике
2007 год в Иордании
Июль 2007 года
Спорт в Аммане
Международные спортивные соревнования в Иордании
лёгкая атлетика